ᴕ, appelé petite capitale OU ou petite capitale Ȣ, est une lettre additionnelle de l’écriture latine qui est utilisée dans plusieurs transcriptions phonétiques dont l’alphabet phonétique ouralien, la transcription Dania ou l’alphabet dialectal suédois.

Utilisation 
Dans l’alphabet phonétique ouralien utilisé par Setälä,  représente collectivement une voyelle postérieure.

Dans l’alphabet dialectal suédois,  représente une voyelle pré-ouverte antérieure arrondie .

Représentations informatiques 
La petite capitale OU peut être représentée avec les caractères Unicode (Extensions phonétiques) suivants :

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 
 Lettres supplémentaires de l'alphabet latin

Lettre latine additionnelle